Borsdorf steht für:

 eine Gemeinde im Landkreis Leipzig in Sachsen, siehe Borsdorf
 einen Stadtteil von Nidda im Wetteraukreis in Hessen, siehe Borsdorf (Nidda)

Borsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Borsdorf (* 1948), deutscher Geograph
 Friedrich Adolf Borsdorf (1854–1923), deutscher Hornist
 Ulrich Borsdorf (* 1944), deutscher Historiker
Siehe auch:
Borsdorff
Borßdorff